Jan Łaszcz (polityk)
 Jan Łaszcz (senator)
 Jan Łaszcz (zm. 1457)
 Jan Łaszcz (zm. 1591/1592)